Gradina je lahko:

 Gradina, priimek več znanih ljudi

Ime več krajev

Slovenija 
Gradina, vzpetina nad Ilirska Bistrico

Hrvaška:
 Gradina Korenička
 Gradina, Gradina
 Gradina, Šibenik
 Gradina, Vrsar

BiH:
 Gradina, Glasinac
 Gradina, Cazin
 Gradina, Derventa
 Gradina, Fojnica
 Gradina, Gacko
 Gradina, Kalinovik
 Gradina, Prijedor
 Gradina, Travnik
 Gradina, Velika Kladuša
 Gradina, Vlasenica
 Gradina, Zenica

Črna gora:
 Gradina, Cetinje
 Gradina, Danilovgrad
 Gradina, Pljevlja
 Gradina, Žabljak